Jakubské náměstí je veřejné prostranství na více místech:

 Jakubské náměstí (Brno) – ve městě Brno
 Jakubské náměstí (Česká Kamenice) – ve městě Česká Kamenice
 Jakubské náměstí (Jihlava) – ve městě Jihlava
 Jakubské náměstí (Kostelec na Hané) – ve městě Kostelec na Hané
 Jakubské náměstí (Stařeč) – ve městysi Stařeč
 dřívější název pro Arbesovo náměstí na Smíchově v Praze